Xiushui () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Xiushui w 2016 roku liczyła 39 344 mieszkańców – 19 047 kobiet i 20 297 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 10 617, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,71 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua